

Geografia

Austria

Comuni 
 Furth an der Triesting – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Furth bei Göttweig – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Frazioni 
 Furth – frazione di Böheimkirchen, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Furth – frazione di Deutschlandsberg, città nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Furth – frazione di Gaishorn am See, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Furth – frazione di Göllersdorf, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Furth – frazione di Kirnberg an der Mank, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Furth – frazione di Schalchen, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Furth – frazione di Senftenbach, comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)

Germania

Comuni 
 Furth – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Furth im Wald – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Frazioni e quartieri 
 Chemnitz-Furth – quartiere di Chemnitz, città nel distretto di Chemnitz (Sassonia)
 Furth – frazione di Bogen, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Furth – frazione di Langenfeld, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Furth – frazione di Neuss, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Furth – frazione di Oberhaching, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Furth – frazione di Schwanstetten, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Furth – antico nome tedesco di Uors, ex comune ora frazione di Lumnezia, comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
Fürth – pagina di disambiguazione